Педерналес () — испаноязычный топоним.

 Педерналес —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Педерналес — провинция в Доминиканской Республике.
 Педерналес — город в Доминиканской Республике, центр провинции Педерналес.
 Педерналес — река в Техасе (США).